Кейко (;  1976 — 12 декабря 2003) — самец косатки, получивший известность благодаря съёмкам в фильмах из серии «Освободите Вилли».

Жизнь 
Кейко был пойман в 1979 году близ берегов Исландии и отправлен в аквариум исландского города Хабнарфьордюр. Три года спустя он был продан в Онтарио, а с 1985 года стал выступать в парке развлечений Мехико.

В 1993 году на экраны вышел фильм «Освободите Вилли». Кейко, исполнивший одну из главных ролей в фильме, стал настоящей звездой. В его адрес стали приходить пожертвования: общественность требовала улучшения условий проживания косатки, который в то время тяжело болел, и подготовки его к выпуску на волю. Для сбора средств в 1995 году был учреждён фонд помощи Кейко. На собранные деньги в 1996 году он был перемещён в океанариум Oregon Coast Aquarium Ньюпорта, штат Орегон, где проходил лечение.

В 1998 году на самолёте Боинг C-17 Кейко был доставлен на родину в Исландию. В Рейкьявике было построено специальное помещение для Кейко, где его стали готовить к выпуску на свободу. Несмотря на то, что возвращение косатки в дикую природу вызвало споры (некоторые эксперты высказывали мнение, что он не сможет самостоятельно выжить в новых для себя условиях), в 2002 году он был выпущен на волю. Наблюдение за Кейко было доверено группе Ocean Futures.

Оказавшись на свободе, Кейко проплыл около 1400 километров и поселился во фьорде Такнес на западе Норвегии. Хотя сородичи вызывали у Кейко определённый интерес, он по-прежнему был более привязан к людям. Следившие за ним специалисты продолжали кормить его и на воле.

Приспособиться к жизни в дикой природе Кейко не смог. Он умер 12 декабря 2003 года от пневмонии. В Орегонском морском аквариуме в память о нём была устроена поминальная церемония.

Фильмография 
 1987 — Пятнадцатилетняя, или Подростки / Quinceañera
 1990 — Кейко в опасности / Keiko en peligro
 1993 — Освободите Вилли / Free Willy
 1995 — Освободите Вилли 2 / Free Willy 2: The Adventure Home
 1996 — Синие дали (сериал) / Azul
 1997 — Освободите Вилли 3 / Free Willy 3: The Rescue

Примечания

Ссылки 
 
 The Free Willy Keiko Foundation — сайт фонда, созданного в помощь Кейко; ныне сайт памяти 
 

Животные-актёры
Знаменитые китообразные